Momentoquatro foi um quarteto musical brasileiro formado por Zé Rodrix (1947–2009), Ricardo Vilas, Maurício Maestro e David Tygel.

Discografia
1968 – MOMENTO4UATRO
1967 – Glória

Ligações externas
Momento Quatro – Momento Quatro (1968)

Bandas do Brasil